Дми́трий Влади́мирович Ско́пинцев (2 марта 1997, Воронеж, Россия) — российский футболист, левый защитник и полузащитник клуба «Динамо» (Москва).

Биография 
Начинал заниматься футболом в родном городе. С 2007 по 2011 г. играл в СДЮСШОР № 15, первый тренер Александр Архипов. После турнира Первенства МОА «Черноземье» в 2011 году переехал в академию «Динамо» при содействии Константина Сарсании за 136 тыс. рублей, откуда перешёл в «Зенит». Отыграв за молодёжную команду один сезон, перешёл в «РБ Лейпциг», воспользовавшись советом Анатолия Тимощука за 1,8 млн евро, однако спустя месяц был переведён в «Лиферинг», команду системы «Ред Булла», выступающую в первой австрийской лиге. Провёл за неё 13 встреч, дебютировал 23 октября 2015 года в поединке против «Винер-Нойштадта».
В 2016 году подписал трёхлетний контракт с «Ростовом». 29 октября 2016 года дебютировал в российской Премьер-лиге поединком против пермского футбольного клуба «Амкар», выйдя на замену на 87-ой минуте вместо Дениса Терентьева.

19 февраля 2019 перешёл в Краснодар. Сыграл всего 19 матчей, обычно выходя на замены.

7 января 2020 года перешёл в московское «Динамо», сумма трансфера составила 4,3 млн евро.

Достижения 
 «Динамо» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2021/22

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Динамо» Москва